Перша сіяна Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла друга сіяна Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Аманда Кетцер (півфінал)
  Іва Майолі (півфінал)
  Іріна Спирля (чвертьфінал)
  Анке Губер (1-ше коло)
 n/a
  Ай Суґіяма (чвертьфінал)
  Руксандра Драгомір (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1998 Draw

1998
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд